Nevşehir, törökországi tartomány
 Nevşehir, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Nevşehir, az azonos nevű török tartomány székhelye